De achtste pianosonate van Ludwig van Beethoven, "Pathétique" in c-mineur
 De zesde symfonie van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, "Pathétique" in b-mineur